Террико Уайт (, род. 7 марта 1990 года) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника. Был выбран на драфте НБА 2010 года во втором раунде под общим 36-м номером клубом «Детройт Пистонс», но из-за травмы не смог сыграть в НБА.

Профессиональная карьера 
Уайт был выбран на драфте НБА 2010 года во втором раунде под общим 36-м номером командой «Детройт Пистонс». В октябре, в первой же предсезонной игре за «Пистонс» против «Майами Хит», Уайт получил перелом ступни, из-за чего вынужден был пропустить свой первый сезон в НБА. В декабре 2011 года, незадолго до старта нового сезона, руководство «Пистонс» приняло решение отчислить Уайта. В том же месяце он участвовал в предсезонных сборах «Нью-Орлеан Хорнетс», но в основной состав не пробился. Зимой 2011—2012 годов Уайт выступал в Лиге развития НБА за команду «Айдахо Стэмпид».

Статистика 

|-
|2008/09 || Миссисипи || 31 || 21 || 30,0 || 42,8 || 35,4 || 62,8 || 3,4 || 2,3 || 0,3 || 0,8 || 1,8 || 1,8 || 13,7
|- style="background:#F1F1F1;"
|2009/10 || Миссисипи || 35 || 34 || 31,5 || 43,0 || 34,3 || 71,4 || 4,6 || 1,5 || 0,2 || 0,9 || 1,8 || 1,3 || 15,1
|}

|-
|2011/12 || Айдахо|| 18 || 10 || 25,7 || 48,9 || 40,8 || 63,8 || 3,3 || 1,3 || 0,7 || 0,2 || 1,00 || 0,72 || 13,1
|}

Примечания

Ссылки 
 Профиль на NBADraft.net



Баскетболисты США
Игроки «Оле Мисс Ребелс» (баскетбол)
Игроки «Айдахо Стэмпид»
Игроки БК «Раднички»
Игроки БК «Газиантеп»
Игроки БК «Хапоэль» Эйлат
Игроки БК «Енисей»
Игроки «Бейкерсфилд Джэм»
Игроки БК «Ирони» Нес-Циона
Игроки БК «Сеул СК Найтс»
Игроки «Перт Уайлдкэтс»